Кобе́йн () — фамилия. Известные носители:
 Кобейн, Курт (1967—1994) — американский рок-музыкант, лидер рок-группы Nirvana.
 Кобейн, Фрэнсис Бин (род. 1992) — американская художница, единственная дочь рок-музыкантов Курта Кобейна и Кортни Лав.